Línea E1 puede referirse a:
 Línea E1 de autobús interurbano de Barcelona, España.
 Línea E1 de autobús urbano de Vitoria, España.
 Línea E1 de la EMT Madrid, España.
 Línea E1 de Euskotren, España.